Belagerung von Ciudad Rodrigo bezeichnet:

 Belagerung von Ciudad Rodrigo (1810)
 Belagerung von Ciudad Rodrigo (1812)